

Instytucje finansowe

Rodzaje banków 
 bank – przedsiębiorstwo wykonujące działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów i udzielaniu kredytów
 bank centralny
 bank emisyjny
 bank hipoteczny
 bank inwestycyjny
 bank komercyjny
 bank ludowy
 bank pobożny
 bank spółdzielczy
 bank uniwersalny

Specjalne banki międzynarodowe  
 Afrykański Bank Rozwoju
 Azjatycki Bank Rozwoju
 Europejski Bank Inwestycyjny
 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
 Bank Rozrachunków Międzynarodowych
 Bank Światowy
 Międzyamerykański Bank Rozwoju

Banki emisyjne 
 Europejski Bank Centralny
 Bank Polski – bank emisyjny i kredytowy działający w latach 1828–1885 w Królestwie Polskim
 Bank Polski S.A. – bank emisyjny w Polsce, działający w latach 1924–1939, potem do 1946 na emigracji
 Bank Emisyjny w Polsce – instytucja emitująca pieniądze w Generalnym Gubernatorstwie, powołana 15 grudnia 1939 r.
 Narodowy Bank Polski

Instytucje niefinansowe 
 bank czasu
 bank drzew
 bank genów
 bank pamięci
 bank spermy
 bank żywności

Tytuły dzieł 
 Bank (ang. The Bank) – film z 2001 roku
 Bank (ang. The International) – film z 2009 roku
 Bank nie z tej ziemi – polski serial komediowy

Inne 
 Bank – grupa muzyczna
 bank (sporty ekstremalne)
 Bánk – węgierska wieś i gmina.
 Bank pool – odmiana bilarda
 Vabank (ujednoznacznienie)
W Wielkiej Brytanii:
 Bank – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 The Bank – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)